Koundé ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Koundé (* 1970), beninisch-französischer Schauspieler und Autor
 Jules Koundé (* 1998), französischer Fußballspieler